

Nom de famille
 Alessandro Terrin (1985), est un nageur italien.
 Claude Terrin (ou de Terain), architecte du .

Homonymie de patronyme